

BEA 

BEA peut désigner :

Entreprises 

 Banque extérieure d'Algérie, une banque commerciale algérienne créé le  ;
 British European Airways, une compagnie aérienne britannique qui a fusionné avec la BOAC en 1974 pour former la British Airways ;
 Bosphorus European Airways, une compagnie aérienne turque ;
 BEA Systems, une société informatique américaine, selon la liste des abréviations en informatique ;

Administrations 

Bureau d'enquête accidents, un organisme gouvernemental dans de nombreux pays, chargé d'enquêter sur les accidents aériens dont : 
 le Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile français ; 
 le Bureau d'Enquête et d'Analyse pour la sécurité de l'aviation civile sénégalais ;
 BEAmer, autorité française d'enquêtes sur les accidents de mer ;
 BEA-TT, autorité française sur les accidents de transport terrestre.

Autres 
Bayerische Elite-Akademie, une fondation bavaroise ;
Belgian Entertainment Association, une certification en musique ;
Bureau des étudiants administrateurs, la délégation étudiante de l'Université libre de Bruxelles ;
numéro BEA, un numéro national délivré à chaque titulaire du baccalauréat français ;
 ;
BEA, un milieu de culture en microbiologie ;
bail emphytéotique administratif, un type de bail ;
Banque espagnole d'algues, un service du Centre de biotechnologie marine ;
BEA, une foire organisée à Berne, en Suisse ;
Biographical Encyclopedia of Astronomers, un dictionnaire biographique.

Bea ou Béa

Toponyme 

 Bea, une commune de la comarque de Jiloca en Espagne.

Patronyme 

 Augustin Bea (1881-1968), un jésuite allemand, théologien et bibliste.
 Josep Maria Beà (1942-), un auteur de bandes dessinées espagnol.

Abréviations 
Bea ou Béa peut désigner :
 Bea, l’abréviation de la reine (maintenant princesse) Beatrix des Pays-Bas ;
 Béa, l’abréviation de Béatrice en français.

Abréviation
Code